Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 221001–222000.

221001–221100

221101–221200

221201–221300

221301–221400

221401–221500

221501–221600

221601–221700

221701–221800

221801–221900

221901–222000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (221001-222000)